Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Leibesübungen Wolfsburg nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008.

Stagione 
Nella stagione 2007-2008 il Wolfsburg, allenato da Felix Magath, concluse il campionato di Bundesliga al 5º posto. In Coppa di Germania il Wolfsburg fu eliminato in semifinale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Felix Magath
 Allenatore in seconda: Seppo Eichkorn, Bernd Hollerbach
 Preparatore dei portieri: Andreas Hilfiker
 Preparatori atletici: Werner Leuthard, Markus Zetlmeisl, Jörg Drill, Manfred Kroß

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2007-2008